Голуховский

 
 Голуховский, Артур (, 1808—1893) — граф, польский генерал восстания 1830—1831 года; старший брат Агенора Голуховского.
 Голуховский, Войцех Агенор (, 1888—1960) — польский политик.
 Голуховский, Юзеф (, 1797—1858) — польский философ и агроном, профессор философии Виленского университета (1823—1824).